

Patronymie 

 Amanda Magadan, joueuse américaine de hockey sur gazon.
 Dave Magadan, joueur américain de baseball.

Géographie 

 Magadan est une ville russe.
 Oblast de Magadan, sujet fédéral de la Russie.